Антитероризмът е елемент от борбата с тероризма.

Цели да намали уязвимостта на функционирането на държавните, на обществени организации, и на гражданите при терористичен акт, и да се предотвратяват терористични актове, да се защитават гражданите, и инфраструктурните обекти от критична важност, от бъдещи терористични атаки. Ролята на антитероризма е превантивна и не се предприемат активни действия.

Антитероризмът включва събиране на разузнавателна информация за терористични организации, дейности по анализ на уязвимостта на обектите, охранителни мероприятия и отработване на определени процедури. На тази основа се вземат превантивни мерки, главно в областта на охраната на лица и обекти.

Организационната форма за провеждане на мероприятия по отношение на антитероризма са антитерористичните операции, които по единен план, замисъл и управление изпълняват предвидените по сценарий дейности.

Източници на информация 
1. Станчев, И., Специална полицейска тактика, С., 2005 г.

Вижте също 
 Контратероризъм